Околица () — посёлок, входящий в Комсомольский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 45 км на северо-запад от Речицы и железнодорожной станции Речица (на линии Гомель — Калинковичи), в 95 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск — Речица.

В посёлке 31 жилой дом (2004 год). Планировка складывается из короткой прямолинейной, близкой к меридиональной ориентации, улицы застроенной деревянными домами.

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XIX века как селение в Речицком уезде Минской губернии. В 1872 году являлся хутором. Здесь и в деревне Кустовница помещик Дероновский имел 50 десятин земли.

В 1930 году жители посёлка вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 5 жителей деревни. В июне 1943 года оккупанты полностью сожгли посёлок и убили 1-го местного жителя. В 1959 году посёлок входил в состав совхоза «Комсомолец» с центром в деревне Комсомольск.

Население

Численность 
2004 год — 31 двор, 75 жителей.

Динамика 
 1940 год — 18 дворов, 91 житель.
 1959 год — 73 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 31 двор, 75 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района